Il gruppo della cancrinite-sodalite è un gruppo di minerali a sua volta suddiviso nei sottogruppi della cancrinite e della sodalite.

Minerali del gruppo della cancrinite-sodalite 
 Sottogruppo della cancrinite
 Balliranoite
 Cancrinite
 Cancrisilite
 Davyna
 Hydroxycancrinite
 Marinellite
 Microsommite
 Pitiglianoite
 Quadridavyne
 Tiptopite
 Vishnevite

 Sottogruppo della sodalite 
 Afghanite
 Bicchulite
 Bystrite
 Danalite
 Farneseite
 Franzinite
 Genthelvite
 Giuseppettite
 Haüyne
 Helvine
 Kamaishilite
 Lazurite
 Liottite
 Nosean
 Sacrofanite
 Sodalite
 Tounkite
 Tsaregorodtsevite
 Tugtupite

Note 

Cancrinite-sodalite